Katherine Perry  peut se rapporter à :

 Katherine Perry, une actrice américaine, du début du .
 Katy Perry, de son vrai nom Katheryn Elizabeth Hudson, une auteur-compositrice-interprète pop et rock américaine.

Homonymie de personnes